Гра́удыньш, Гра́удынь () — латышская фамилия. Известные носители:
 Граудынь, Владимир Владимирович (род. 1963) — советский легкоатлет, специализировался в беге на 800 метров.
 Граудынь, Юлия Игоревна (в девичестве Филиппова; род. 1970) — советская и российская легкоатлетка, выступавшая в беге с барьерами.